Lars Hagström kan syfta på

Lars Hagström (musikchef) (1948–2014), en svensk musikchef och flöjtist
Lars Hagström (löpare) (född 1955), en svensk långdistanslöpare
Lars Hagström (översättare) (1960–2001), översättare, kritiker, musiker, författare
Lars Hagström (filmklippare) (1937–1986), en svensk filmklippare